Ōta Sukeyoshi peut désigner :
 Ōta Sukeyoshi (1739-1805) ;
 .